Alianza Democrática puede referirse a:

Política 
Coaliciones políticas
 Alianza Democrática (1942-1947), coalición en Chile.
 Alianza Democrática (1983-1988), coalición en Chile.
 Alianza Democrática (1979-1983), coalición en Portugal.
 Alianza Democrática para Egipto (2011-2013), coalición de Egipto.
 Alianza Democrática (2020), coalición en Venezuela.
Partido político
 Alianza Democrática (1901-1978) de Francia.
 Alianza Democrática (AD) (2000-), de Sudáfrica.
 Alianza Democrática (2012-) de Túnez